Кустепек има више значења:

 Кустепек (Ла Конкордија), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Кустепек (Сосокотла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику